Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Arizona 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrici Penny Barg e Peanut Louie-Harper che hanno battuto in finale Elise Burgin e Rosalyn Fairbank 7–6, 7–6

Teste di serie 

 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (finale)
 Camille Benjamin /  Eva Pfaff (primo turno)

 Anne Minter /  Dinky Van Rensburg (quarti di finale)
 Mary Norwood /  Kristine Kunce (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arizona 1989